La Médaille du Centenaire peut faire référence à :

 la Médaille du Centenaire du gouvernement canadien,
 la Médaille du Centenaire, prix décerné depuis 1982 par la Société royale du Canada,
 la Médaille du Centenaire, décoration créée par le gouvernement australien en 2001,
 la Médaille du Centenaire de la Fédération aéronautique internationale.